

Янкі-Гілл — переписна місцевість в окрузі Б'ютт, штат Каліфорнія
 Янкі-Гілл — переписна місцевість, штат Небраска